Чемпионат Бразилии по футболу 2013 (), также известный под названием Бразилейран (или Бразилейрао, ), стал 58-м розыгрышем чемпионата Бразилии. Чемпионат включал в себя четыре дивизиона: Серию A, Серию B, Серию C и Серию D.

Чемпионом Бразилии в Серии A стал «Крузейро», победителем Серии B — «Палмейрас», который вернулся в Серию A после годичного отсутствия, победителем Серии C — «Санта-Круз» (Ресифи), а победителем Серии D — «Ботафого» (Жуан-Песоа).

Серия A 

В Серии A участвуют 20 команд, которые играют друг с другом по двух-круговой схеме с играми дома и на выезде. Также лучшие четыре команды по итогам чемпионата получают право участвовать в Кубке Либертадорес 2014. Худшие четыре команды вылетают в Серию B 2014.

Участники

Таблица 

 Примечания:
1:  
2:  
3:  
3:

Результаты матчей

Потуровая таблица

Серия B 
Как и в Серии A, 20 команд играют друг с другом по двух-круговой схеме дома и на выезде. Четыре лучшие команды попадут в Серию А 2014, а четыре худшие команды вылетают в Серию C 2014.

Участники

Таблица

Серия C 
В Серии C участвовала 21 команда, которые были поделены по географическому принципу на две группы, десять команд в одной и одиннадцать в другой. Четыре лучшие команды из каждой группы прошли в плей-офф. Полуфиналисты получили возможность участвовать в Серии B 2014.

Участники 

 Примечания:
1:  Ранее носил название «Ипатинга».
2:  «Риу-Бранку» был включён в число участников Серии C после соглашения в Верховном суде между клубом, «Трези» и БФК.

Финальный этап 
Курсивом выделены команды, имевшие преимущество своего поля в первой игре, полужирным — команды, вышедшие в Серию B.

*Команды, вышедшие в Серию B.

Таблица

Серия D 
В Серии D участвуют 4 команды, вылетевшие из Серии C по итогам прошлого сезона, команда, занявшая 5-е место в Серии D 2012, и 35 лучших команд из своих штатов, не участвующих в профессиональных дивизионах чемпионата Бразилии. 40 команд делятся на 8 групп по 5 команд. Две лучшие команды из каждой группы попадают в плей-офф. Полуфиналисты получают возможность участвовать в Серии C 2014. Команды, занявшие места с 6-е по 40-е, вылетают из Серии D.

Участники

Финальный этап 
Курсивом выделены команды, имевшие преимущество своего поля в первой игре, полужирным — команды, вышедшие в Серию C.

*«Тупи» исключен из турнира.
**Команды, вышедшие в Серию C.

Таблицы подгрупп 

* С «Парагоминаса» было снято 6 очков по решению Дисциплинарной комиссии 1 августа 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Бразилии 2013 на RSSSF Brasil

Чемпионат Бразилии по футболу
Бразилия